Filmek
 Alul semmi (film, 1997) angol filmvígjáték, dráma (1997, The Full Monty)
 Alul semmi (televíziós sorozat) amerikai tv-sorozat (1999-2002, Undressed)